Koss, Koß oder Kõss ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Kõss (1919–1944), estnischer Fußballspieler
 Bert Koß (* 1957), deutscher Schriftsteller und Regisseur
 Erich Koß (1899–1982), Magdeburger Stadtbaurat
 Friedrich Koß (1865–1949), deutscher Politiker (SPD)
 Ilse Reichel-Koß (1925–1993), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Irene Koss (1928–1996), Schauspielerin und die erste deutsche Fernsehansagerin
 Henning von Koss (1855–1913), deutscher Musikredakteur und Liederkomponist 
 Johann Olav Koss (* 1968), norwegischer Eisschnellläufer

 Leopold Koss (1920–2012), Pathologe und Rechtsmediziner
 Mario Koss (* 1968), deutscher Erfinder und Musikproduzent
 Michael Koß (* 1976), deutscher Politikwissenschaftler
 Milly Koss (1928–2012), US-amerikanische Mathematikerin und Computerpionierin
 Niki Koss (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Polly Koss (auch Koß; 1880–1943), österreichische Soubrette und Schauspielerin
 Richard Koss (1850–1932), deutscher Baumeister und Erfinder
 Simona Koß (* 1961), deutsche Politikerin (SPD) 
 Walther Koß (1904–1945), deutscher Redakteur, ehrenamtlicher Archivpfleger und Heimatforscher in Grimmen.

Koss bzw. Koß steht für:
 KOSS Corporation, Hersteller von Kopfhörern
 Koß (Einheit), ein indisches Längenmaß
 in der polnisch-masurischen Sprache ist Koß die Ziege
 Koss (mecklenburgisches Adelsgeschlecht), ein mecklenburgisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Coss
 KOS